La Maison Harkonnen est une famille noble de fiction issue de l’univers du Cycle de Dune créé par l'écrivain Frank Herbert.

Faisant partie des Grandes Maisons du Landsraad, la Maison Harkonnen est installée sur le fief de la planète Giedi Prime et gère pendant longtemps le fief d'Arrakis. Les Harkonnen sont les ennemis historiques de la Maison Atréides. Leurs membres, à l'image du baron Vladimir Harkonnen, sont cruels et avides. Leur monde est à leur image : froid et hostile, les hommes y vivent en quasi-esclavage dans de gigantesques cités industrielles, bâties de façon à , selon Duncan Idaho.

Historique 
Au début du roman Dune, la Maison Harkonnen occupe la planète Arrakis en fief-siridar (gouvernorat planétaire) mais, après avoir été longtemps à la tête de cette planète unique dans tout l’Imperium, la seule source de Mélange de l'univers, ils sont remerciés par l’Empereur Shaddam IV qui donne ce fief à la Maison Atréides. Ce changement est en fait un plan conçu par l'Empereur, aidé du baron Vladimir Harkonnen, pour se débarrasser du duc Leto Atréides, qui commence à prendre trop d'importance dans l'Imperium, menaçant son trône impérial.

Les Atréides n'occupent Arrakis que brièvement, avant d'en être délogés par surprise, attaqués par les troupes Harkonnen assistées par les soldats d'élite de l'empereur (déguisés en Harkonnen), les Sardaukar. La Maison Atréides est alors détruite et le duc Leto, livré aux Harkonnen par un traitre de sa propre Maison, meurt en se suicidant devant le baron. Cependant, Paul Atréides, l'héritier du duc, parvient à s'enfuir avec sa mère dame Jessica dans le désert d'Arrakis ; ils sont présumés morts.

Paul, soumis massivement sur Arrakis aux effets de l'Épice, découvre en accédant à sa mémoire génétique et en utilisant ses facultés de déduction Mentat qu’il est lui-même apparenté aux Harkonnens. En effet, sa mère dame Jessica est la fille cachée du baron Vladimir Harkonnen, Jessica ignorant elle-aussi sa funeste ascendance. Le baron est donc le grand-père de Paul et Alia Atréides.

Après avoir repris Arrakis aux Atréides et y avoir placé son neveu Rabban « la Bête » pour y collecter le maximum de bénéfice en « pressurant » la planète, le baron Vladimir Harkonnen sera tué par Alia Atréides lors de la bataille d'Arrakeen. Son héritier, le na-baron Feyd-Rautha lui succèdera brièvement à la tête de la Maison, avant de mourir en duel face à Paul Muad'Dib Atréides, qui deviendra ensuite le chef de l'Imperium. Avec la mort de Feyd-Rautha, s'éteint la Maison Harkonnen.

Lieux 
Le lieu emblématique des Harkonnen sur Giedi Prime (par la suite Gamu) est « Baronnie », un gigantesque édifice (de plusieurs kilomètres de haut et plusieurs dizaines en largeur) qui fait office de capitale et de prison géante.

Dans Les Hérétiques de Dune, il est fait mention, en plus de Baronnie (qui s’appelle à cette époque Ysaï) d'un sanctuaire Harkonnen sur Gamu, un non-globe (non-espace) qui aurait été construit par les ancêtres Harkonnen bien avant la période de la Grande Dispersion. Ce non-globe servira au Bashar Miles Teg à protéger un ghola de Duncan Idaho contre les Honorées Matriarches revenues de la Dispersion.

Arbre généalogique Harkonnen 
Les personnages de l'œuvre de Frank Herbert peuvent être reliés à la Maison Harkonnen selon l'arbre généalogique ci-dessous.

Les noms en italique désignent les personnages introduits par les livres des séries écrites par Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Les noms en gras désignent des noms de peuples, de Grandes Maisons ou d'organisation.

Notes et références 

Maison de Dune